Апокалиптики — авторы апокалиптической литературы (Иудея II и I веков до н. э.)
 Апокалиптики — приверженцы учения, заимствованного из апокалиптических произведений (хилиасты).

См. также 
 Апокалиптика (значения)

Примечания